Biológia
 baktérium, mely a lépfene kórokozója (Bacillus anthracis)
 betegség, melyet a fenti baktérium okoz és lépfene néven is ismert
Zene
 Anthrax, brit anarcho-punk együttes
 Anthrax, amerikai heavy metal együttes